Grijskopblada
 Groenstaartblada
 Kleine groenstaartblada
 Roodstaartblada